Броз (Broze) — муніципалітет у Франції , у регіоні Південь-Піренеї , департамент Тарн . 
 16244 Броз — астероїд

Див. також

 Йосип Броз Тіто
 Світлана Броз